Маммо:
 Маммо — буква алфавита гуджарати
 Маммо — остготский военачальник VI века